

Geografia 
 Niemiecka nazwa miasta Gdańsk
 Danzig – dawny powiat, istniejący w latach 1818-1887 w Królestwie Prus oraz 1939-1945 w III Rzeszy
 Regierungsbezirk Danzig rejencja gdańska - nazwa regionalnych jednostek administracyjnych Prus i Niemiec

Osoby 
 Glenn Danzig – amerykański wokalista
 Richard Danzig – amerykański polityk

Inne 
 Danzig – zespół muzyczny; wydawnictwa tego zespołu: 
 Danzig – wydawnictwo VHS
 Danzig – album
 Danzig II: Lucifuge – album
 Danzig III: How the Gods Kill – album
 Danzig 4 – album
 (1419) Danzig – planetoida
 SMS Danzig – krążownik
 SS-Heimwehr Danzig – formacja wojskowa